Заводское — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Заводское — село в Московском районе Чуйской области.

Россия 
 Заводское — село в Троицком районе Алтайского края.
 Заводское — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
 Заводское — посёлок в Нестеровском районе Калининградской области.
 Заводское — деревня в Межевском районе Костромской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Заводское — село в Ленинском районе.
 Заводское — бывшее село в Крыму, вошедшее в состав Симферополя.

Украина 
 Заводское — село в Бусском районе Львовской области.
 Заводское — город в Лохвицком районе Полтавской области.
 Заводское — село в Великописаревском районе Сумской области.
 Заводское — посёлок в Конотопском районе Сумской области.
 Заводское — посёлок городского типа в Чортковском районе Тернопольской области.
 Заводское — посёлок в Репкинском районе Черниговской области.

См. также 
 Заводское — аэропорт местного значения вблизи Симферополя.
 Заводское сельское поселение
 Заводское шоссе